Căruțașu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicoleta Căruțașu (n. 1966), atletă română
 Virgil Căruțașu (n. 1976), jucător de baschet român

Nume de familie românești